Il gruppo della matildite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della matildite 
 Bohdanowiczite
 Matildite
 Volynskite

Note 

Matildite